Osoby o tym nazwisku:
 Jan Kołder – polski ślusarz narzędziowy i działacz socjalistyczny, poseł na Sejm
 Jan Kołder – polski nauczyciel i działacz społeczny
 Tadeusz Kołder – polski skoczek narciarski
 Władysław Kołder – polski ichtiolog